Ace Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Ace Creek (Happy Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska
 Ace Creek (Raven Fork), Fluss im Bundesstaat North Carolina
 Ace Creek (Stony Creek), Fluss im Bundesstaat Washington
 Ace Creek (Wind River), Fluss im Bundesstaat Idaho